Pawłówek – dzielnica Konina
 Miejscowości w Polsce 
 Pawłówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Pawłówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice 
 Pawłówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów 
 Pawłówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk 
 Pawłówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Pawłówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 
 Pawłówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Pawłówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce

 Inne
 Pawłówek – grodzisko wczesnośredniowieczne znajdujące się na zachodnich rubieżach Bydgoszczy
 Pawłówek – przystanek kolejowy w pobliżu Pawłówka, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też
 Łączki-Pawłówek